Otis Pendleton Maddox, (Rockport, Kentucky,  - Richmond, Virginia, ) foi um educador e religioso estadunidense, radicado no Brasil. Tornou-se missionário batista no Brasil em 1905, inicialmente no Rio de Janeiro, onde exerceu também  a função de Secretário de Campo. Em 1917 mudou-se para Minas Gerais, onde organizou a Convenção Batista Mineira e, em seguida, fundou o Colégio Batista Mineiro. Foi Secretário Correspondente da Junta de Missões Estrangeiras, da Convenção Batista Brasileira. Durante a II Guerra Mundial, apresentou-se à Marinha de seu país, tendo servido como capelão naval. Aposentado pela igreja em 1945, retornou aos Estados Unidos, onde faleceu em 1955, com 81 anos de idade.

Também foi colaborador do Cantor Cristão, no qual traduziu uma música.

MARTINS, Mário Ribeiro, Dicionário Biobibliográfico Regional do Brasil.
Florida Baptist Historical Society - Biographies of historical leaders from 1854—2005
USA Navy 4th Marine Division History - Division Chapllain Lt. Commander Otis P. Maddox, 1943

Missionários dos Estados Unidos
Batistas dos Estados Unidos
Batistas do Brasil
Pastores do Brasil
Naturais de Kentucky